РФП — аббревиатура, и может означать:

 Радиофармацевтический препарат
 Республиканская фашистская партия
 Российская фашистская партия
 Российская Федерация пейнтбола
 Рельсофрезерный поезд — РФП-1

См. также 
 Запрос предложения ()